Anthony Davis (1931–1978) angol krikettjátékos
 Anthony Davis (1951) amerikai zeneszerző és dzsessz-zongorista
 Anthony Davis (1952) amerikai amerikaifutball-játékos
 Anthony Davis (1969) amerikai amerikaifutball-játékos
 Anthony Davis (1974) brit humorista
 Anthony Davis (1980) amerikai amerikaifutball-játékos
 Anthony Davis (1982) amerikai amerikaifutball-játékos
 Anthony Davis (1989) amerikai amerikaifutball-játékos
 Anthony Davis (1993) olimpiai bajnok amerikai kosárlabdázó
hasonló nevűek
 Ant (1970) születési nevén Anthony Davis, amerikai zenei producer
 Beenie Man (1973) születési nevén Anthony Davis, jamaicai lemezlovas
 Anthony Norman Davis (1918–1988) a brit hadsereg pilótája